

Localidades

Sainte-Austreberthe (Pas-de-Calais)
Sainte-Austreberthe (Seine-Maritime)

Desambiguações de topônimos